Jun'ya Ishigami – architetto giapponese
 Naoya Ishigami – calciatore giapponese
 Yoshinori Ishigami – ex calciatore giapponese